Оленёк, значения:

 Оленёк — река в Красноярском крае и Якутии.
 Оленёк — село в Якутии.
 Оленёк — региональный аэропорт в Якутии.
 Оленёк обыкновенный () — жук из семейства Рогачи.
 Оленёк — парнокопытное животное из семейства оленьковые.

См. также
 Усть-Оленёк — село в Якутии.